Planche à laver peut désigner:
 Planche à laver (instrument) - un instrument de musique;
 planche à laver (laverie) - un accessoire de lessive.